Die Abkürzung ECFR steht für
 European Company and Financial Law Review, juristische Fachzeitschrift zum europäischen Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
 European Council for Fatwa and Research, Organisation islamischer Gelehrter
 European Council on Foreign Relations, Denkfabrik zu Themen europäischer Außenpolitik

Die Abkürzung e-CFR steht für 
 Electronic Code of Federal Regulations, siehe Code of Federal Regulations 

Abkürzung